Сент-Арну () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сент-Арну () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сент-Арну () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сент-Арну () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос